Wansbeck (rivier), een rivier in Northumberland
 Wansbeck (district), een voormalig district in Northumberland